Федде () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Федде, Сэмюэл Симонсен (1769—1856) — норвежский политик.
 Федде, Фридрих (1873—1942) — немецкий ботаник польского происхождения.
 Федде, Фридрих Карл Георг (1873—1942) — немецкий ботаник.
 Федде, Элизабет (1850—1921) — норвежская диаконисса.
 Федде, Эрик (род. 1993) — американский бейсболист.